Hollander ist ein Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Holland.

Namensträger 
 Albert Woldemar Hollander (1796–1868), deutscher Pädagoge
 Anne Hollander († 2014), US-amerikanische Historikerin
 Audrey Hollander (* 1979), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Bernhard von Hollander (1856–1937), deutsch-baltischer Historiker
 Christian Hollander (um 1512–1569), franko-flämischer Komponist
 David Hollander (* 1968), US-amerikanischer Drehbuchautor, Fernsehregisseur und Produzent

 Else von Hollander-Lossow, deutsche Übersetzerin und Erzählerin
 Frank den Hollander (* 1956), niederländischer Mathematiker
 Friedrich Hollaender (1896–1976; auch Frederick Hollander), deutsch-britischer Komponist
 Fritz Hollander (1915–2004), deutsch-schwedischer Industrieller und Verbandsfunktionär
 Han Hollander (1886–1943), niederländischer Sportreporter
 Heinrich von Hollander (1853–1920), Professor der Rechtswissenschaft an der Universität Halle 
 Hendrik Hollander (1823–1884), niederländischer Genre- und Historienmaler sowie Lithograf
 Jakob Hollander (1844–1880), deutscher orthodoxer Oberrabbiner
 Jesaja Hollander (1806–1872), deutscher Rabbiner
 John Hollander (1929–2013), US-amerikanischer Dichter
 Jürgen von Hollander (1923–1985), deutscher Schriftsteller und Journalist
 Lewis E. Hollander, Jr. (* 1930), US-amerikanischer Triathlet
 Lorin Hollander (* 1944), US-amerikanischer Pianist
 Rick Hollander (* 1956), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Rolf Hollander (* 1951), deutscher Kaufmann
 Samuel Hollander (* 1937), britisch-kanadisch-israelischer Ökonom, emeritierte Professor und Autor
 Tom Hollander (* 1967), britischer Schauspieler
 Walther von Hollander (1892–1973), deutscher Schriftsteller
 Xaviera Hollander (* 1943), niederländisches ehemaliges Callgirl, danach Bestseller-Schriftstellerin und Schauspielerin
 Zander Hollander († 2014), US-amerikanischer Sportjournalist und Buchautor

Siehe auch 
 Hollander Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 D’Hollander
 Holländer

Familienname